Wieniec-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa w województwie kujawsko-pomorskim, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski
 Wieniec-Zdrój – historyczna nazwa uzdrowiska Świeradów-Zdrój w województwie dolnośląskim, powiat lubański, stosowana w latach 1945-1947